Böken bezeichnet
 einen Ortsteil der Gemeinde Aukrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 einen Ortsteil der Gemeinde Alt Meteln im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Görmin im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

Böken ist der Familienname folgender Personen:
 Gerda Böken (* 1932), deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Jenny Böken (1989–2008), deutsche Offiziersanwärterin der Bundesmarine